Luh ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Luh (* 1959), Autor
 Hans Kurt Luh († 2008), Autor
 Jürgen Luh (* 1963), deutscher Historiker, Wissenschaftler an der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten
 Wolfgang Luh (* 1940), deutscher Mathematiker
 Wolfgang Luh (Künstler) (* 1955), deutscher Installationskünstler, hessischer Kulturbotschafter und Herausgeber

Luh ist der Name mehrerer Ortschaften
in der Ukraine:
 Oblast Transkarpatien
 im Rajon Rachiw, siehe Luh (Rachiw)
 im Rajon Welykyj Beresnyj, siehe Luh (Uschhorod)
 Oblast Iwano-Frankiwsk
 im Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Luh (Iwano-Frankiwsk)
 Oblast Lwiw
 im Rajon Lwiw, siehe Luh (Lwiw)
 im Rajon Solotschiw, siehe Luh (Solotschiw)
 im Rajon Stryj, siehe Luh (Stryj)
 im Rajon Jaworiw, siehe Luh (Jaworiw)
 Oblast Sumy
 im Rajon Seredyna-Buda, siehe Luh (Seredyna-Buda)
in Tschechien
 Luh, Ansiedlung der Gemeinde Broumy, Okres Beroun
 Luh, Ansiedlung der Gemeinde Orlické Podhůří, Okres Ústí nad Orlicí
 Luh, Ansiedlung der Gemeinde Pečice, Okres Příbram
 Luh, Ansiedlung der Gemeinde Skryje nad Berounkou, Okres Rakovník
 Luh, Ansiedlung der Gemeinde Týniště, Okres Plzeň-jih
 Luh, Ansiedlung der Stadt Vsetín, Okres Vsetín
 Luh (Mildenau), Ortslage der Stadt Raspenava, Okres Liberec
 Luh nad Svatavou (Werth), Ortsteil der Gemeinde Josefov, Okres Sokolov
 Velký Luh (Großloh), Gemeinde im Okres Cheb

Luh steht für folgende geographischen Objekte:
 Luh (Fluss),  Fluss in der Ukraine, 
 Mrtvý luh (Tote Aue), Moor im Böhmerwald, Tschechien

Die Abkürzung LUH steht für:
 LUH, die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
LUH, Leichte Unterstützungshubschrauber

Die Abkürzung LuH steht für:
 LuH, Landbund und Hagebund, ein ehemaliges Wahlbündnis in Österreich; siehe Landbund (Österreich)

Siehe auch: 

 Luga (Neschwitz), Ort in Sachsen, sorbisch Łuh
 Lu
 Luhy
 Luch
 Lluch
 Lu
 Lou

Abkürzung